Ле́рмонтовский (неофициально Ле́рмонтовская) — железнодорожный разъезд Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги, находящийся в микрорайоне Белая Ромашка города Пятигорска Ставропольского края. Разъезд расположен на двухпутной железнодорожной ветке Минеральные Воды — Кисловодск.

Описание 
Название станции двояко — с одной стороны документально станция называется «Лермонтовский» (имеется в виду «Лермонтовский разъезд»), на самой станции висит табличка большими буквами «ЛермонтовскИЙ» (смотри на фотографии), в пригородных электропоездах об оповещениях остановок произносится «Лермонтовская».

В 1994—2000 годах от станции курсировал дизельный пригородный поезд до станции Промышленная (город Лермонтов).

Станция предназначена для пригородного сообщения. От станции отходят подъездные пути к промышленным предприятиям города Пятигорска. Поезда дальнего следования на станции не останавливаются.

Пригородное сообщение по станции 

По состоянию на март 2016 года по станции курсируют следующие поезда пригородного сообщения:

Примечания 

Станции Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги
Объекты, названные в честь Михаила Лермонтова